Aryna Sabalenka era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al primo turno da Amanda Anisimova.

In finale Ons Jabeur ha sconfitto Jessica Pegula con il punteggio di 7-5, 0-6, 6-2.

Teste di serie 

  Iga Świątek (ritirata)
  Paula Badosa (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (primo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Karolína Plíšková (primo turno)
  Danielle Collins (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Ons Jabeur (Campionessa)
  Emma Raducanu (terzo turno)

<ol start="10">
  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Jessica Pegula (finale)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Cori Gauff (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Elena Rybakina (terzo turno)
  Leylah Fernandez (secondo turno)

Wildcard 

  Linda Fruhvirtová (primo turno)
  Marta Kostyuk (secondo turno)
  Naomi Ōsaka (secondo turno)

  Mónica Puig (primo turno) 
  Zheng Qinwen (primo turno)

Protected ranking 

  Karolína Muchová (secondo turno)

Qualificate 

  Ekaterina Aleksandrova (semifinale)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Anna Bondár (primo turno)
  Marie Bouzková (terzo turno)
  Océane Dodin (primo turno)
  Varvara Gračëva (secondo turno)

  Kaia Kanepi (secondo turno) 
  Petra Martić (secondo turno) 
  Andrea Petković (primo turno) 
  Anastasija Potapova (primo turno) 
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno) 
  Dajana Jastrems'ka (secondo turno)

Lucky loser 

  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

  Greet Minnen (primo turno, ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2022